

Цілинний — село, Абзеліловський район, Башкортостан
 Цілинний — селище, Китмановський район, Алтайський край
 Цілинний — селище, Ключівський район, Алтайський край
 Цілинний — селище, Краснокаменський район, Забайкальський край
 Цілинний — селище, Світлинський район, Оренбурзька область
 Цілинний — селище, Хабарський район, Алтайський край

Див. також 
 Цілинне